Илои́ло () — провинция Филиппин, расположенная в регионе Западные Висайи. Занимает юго-западную часть острова Панай, граничит с соседними провинциями того же острова — Капис,  и Аклан, на севере и на западе. На востоке омывается водами пролива Гимарас. Административный центр провинции — город Илоило, который связан морским путём с Баколодом, портом на соседнем острове Негрос, и железной дорогой — с центром провинции Капис, Рохасом.

География 

Географически провинция Илоило состоит из двух частей. На западе здесь расположен горный хребет, по которой проходит граница с двумя другими провинциями острова. Высшая точка на территории Илоило — 1378 м. Восточная часть провинции — низменная.

История 
Ещё до прихода испанцев илонго торговали с китайскими и малайскими купцами. В прибрежных водах появлялись и голландские пираты, и пираты народностей моро. Постепенно, путём смешения местных жителей, китайцев, малайцев и испанцев, образовалось смешанное население, метисы.

Население 
Население провинции говорит на двух местных языках — хилигайнон (илонго) и кинарай, австронезийской семьи языков. Эти языки распространены в других районах острова Панай, а также и на соседних островах. Местные жители называют себя илонго.

Административное деление 

В административном отношении делится на 42 муниципалитет и 2 города.

Города 
 Илоило (Iloilo City)
 Пасси (Passi City)

Муниципалитеты 

 Аджуй (Ajuy)
 Алимодиан (Alimodian)
 Анилао (Anilao)
 Бадианган (Badiangan)
 Баласан (Balasan)
 Банате (Banate)
 Баротас Нуэво (Barotac Nuevo)
 Баротас Вьехо (Barotac Viejo)
 Батад (Batad)
 Бингаван (Bingawan)
 Кабатуан (Cabatuan)
 Калиног (Calinog)
 Карлес (Carles)
 Консепсьон (Concepcion)
 Дингле (Dingle)
 Дуеньяс (Dueñas)
 Думангас (Dumangas)
 Эстансия (Estancia)
 Гимбаль (Guimbal)
 Игбарас (Igbaras)
 Ханиуай (Janiuay)
 Ламбунао (Lambunao)
 Леганес (Leganes)

 Лемери (Lemery)
 Леон (Leon)
 Маасин (Maasin)
 Миагао (Miagao)
 Мина (Mina)
 Нью-Лусена (New Lucena)
 Отон (Oton)
 Павия (Pavia)
 Пототан (Pototan)
 Сан-Дионисио (San Dionisio)
 Сан-Энрике (San Enrique)
 Сан-Хоакин (San Joaquin)
 Сан-Мигель (San Miguel)
 Сан-Рафаэль (San Rafael)
 Санта-Барбара (Santa Barbara)
 Сара (Sara)
 Тигбауан (Tigbauan)
 Тубунган (Tubungan)
 Саррага (Zarraga)

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Филиппин